Кобылиха — река в России, протекает по Мошенскому району Новгородской области и Лесному району Тверской области. В нижнем течении называется Чернятка.

Кобылиха вытекает из болота в Мошенском районе Новгородской области у деревни Павлицево. Река течёт на юг сначала вдоль границы с Тверской областью, затем по границе, потом по Лесному району Тверской области. Чернятка впадает в озеро Застижское, образованное речной запрудой. Длина реки составляет 23 км, площадь водосборного бассейна — 124 км².

В Мошенском районе Новгородской области у реки стоят деревни Павлицево и Жерновки Дубишкинского сельского поселения. Ниже в Мошенском районе Тверской области на реке стоят деревни Чернятка, Сошниково и Бор-Пруды Лесного сельского поселения.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Молога от истока и до устья, речной подбассейн реки — Реки бассейна Рыбинского водохранилища. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010200112110000006238.

Примечания

Топографическая карта 
 

Бассейн Сарагожи
Реки Мошенского района
Реки Лесного района Тверской области